Kojetice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Kojetice, Gemeinde im Okres Mělník, siehe Kojetice u Prahy
Kojetice, Gemeinde im Okres Třebíč, siehe Kojetice na Moravě
Kojetice, Ortsteil vom Ústí nad Labem,  Okres Ústí nad Labem